|  (4901) Ó Briain || 1988 VJ || 3 ноября 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (4902) Фессандр (Thessandrus) ||  || 9 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4903) Итикава (Ichikawa) || 1989 UD || 20 октября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4904) Макио (Makio) || 1989 WZ || 21 ноября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4905) Хироми (Hiromi) ||  || 15 мая 1991 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (4906) Seneferu || 2533 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4907) Zoser || 7618 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4908) Вард (Ward) || 1933 SD || 17 сентября 1933 || Уккел || Фернанд Риго
|-
| (4909) Куто (Couteau) ||  || 28 сентября 1949 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
| (4910) Кавасато (Kawasato) || 1953 PR || 11 августа 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4911) Розенцвейг (Rosenzweig) || 1953 UD || 16 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (4912) Emilhaury ||  || 11 ноября 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (4913) Wangxuan || 1965 SO || 20 сентября 1965 || Нанкин || -
|-
| (4914) Пардина (Pardina) || 1969 GD || 9 апреля 1969 || Сан-Хуан || -
|-
| (4915) Солженицын (Solzhenitsyn) ||  || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4916) Брумберг (Brumberg) || 1970 PS || 10 августа 1970 || Крым || -
|-
| (4917) Юрильвовия (Yurilvovia) ||  || 28 сентября 1973 || Крым || -
|-
| (4918) Ростропович (Rostropovich) ||  || 24 августа 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4919) Вишневская (Vishnevskaya) ||  || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4920) Громов (Gromov) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4921) Volonté || 1980 SJ || 29 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4922) Лешин (Leshin) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4923) Clarke ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4924) Hiltner ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4925) Zhoushan ||  || 3 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
| (4926) Смоктуновский (Smoktunovskij) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4927) O'Connell ||  || 21 октября 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4928) Вермеер (Vermeer) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4929) Яматаи (Yamatai) || 1982 XV || 13 декабря 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4930) Rephiltim ||  || 10 января 1983 || Паломар || S. L. Salyards
|-
| (4931) Томск (Tomsk) ||  || 11 февраля 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (4932) Texstapa ||  || 9 марта 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4933) Tylerlinder ||  || 2 марта 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4934) Rhôneranger || 1985 JJ || 15 мая 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4935) Маслачкова (Maslachkova) ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4936) Бутаков (Butakov) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4937) Lintott ||  || 1 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4938) Papadopoulos ||  || 5 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4939) Scovil ||  || 27 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4940) Поленов (Polenov) ||  || 18 августа 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4941) Yahagi || 1986 UA || 25 октября 1986 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4942) Munroe ||  || 24 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4943) Lac d'Orient || 1987 OQ || 27 июля 1987 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4944) Козловский (Kozlovskij) ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4945) Икэнодзенни (Ikenozenni) || 1987 SJ || 18 сентября 1987 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4946) Аскалаф (Askalaphus) ||  || 21 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (4947) Нинкаси (Ninkasi) ||  || 12 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4948) Хидеонисимура (Hideonishimura) ||  || 3 ноября 1988 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
| (4949) Акасофу (Akasofu) || 1988 WE || 29 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4950) House ||  || 7 декабря 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4951) Ивамото (Iwamoto) || 1990 BM || 21 января 1990 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4952) Кибэсигэмаро (Kibeshigemaro) ||  || 26 марта 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (4953) 1990 MU || 1990 MU || 23 июня 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4954) Эрик (Eric) || 1990 SQ || 23 сентября 1990 || Паломар || Б. Роман
|-
| (4955) Голд (Gold) ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4956) Ноймер (Noymer) ||  || 12 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4957) Брюсмюррей (Brucemurray) || 1990 XJ || 15 декабря 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4958) Веллниц (Wellnitz) ||  || 13 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4959) Нииноама (Niinoama) ||  || 15 августа 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (4960) Мейо (Mayo) || 4657 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс 
|-
| (4961) Тимхердер (Timherder) ||  || 8 октября 1958 || Флагстафф || LONEOS
|-
| (4962) Вечерка (Vecherka) || 1973 TP || 1 октября 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4963) Канроку (Kanroku) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4964) Коуровка (Kourovka) ||  || 21 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4965) Такеда (Takeda) ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4966) Edolsen ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4967) Глия (Glia) ||  || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (4968) Suzamur || 1986 PQ || 1 августа 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4969) Lorenzo || 1986 TU || 4 октября 1986 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4970) Druyan ||  || 12 ноября 1988 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4971) Хосинохироба (Hoshinohiroba) || 1989 BY || 30 января 1989 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4972) Pachelbel ||  || 23 октября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4973) Showa || 1990 FT || 18 марта 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4974) Elford || 1990 LA || 14 июня 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4975) Dohmoto ||  || 16 сентября 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4976) Choukyongchol || 1991 MP || 9 августа 1991 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
| (4977) Rauthgundis || 2018 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4978) Seitz || 4069 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4979) Отавара (Otawara) || 1949 PQ || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4980) Магомаев (Magomaev) ||  || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4981) Синявская (Sinyavskaya) || 1974 VS || 12 ноября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4982) Бартини (Bartini) ||  || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4983) Шрётерия (Schroeteria) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4984) Патрикмиллер (Patrickmiller) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4985) Fitzsimmons ||  || 23 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (4986) Осиповия (Osipovia) ||  || 23 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4987) Flamsteed ||  || 20 марта 1980 || Перт || -
|-
| (4988) Chushuho ||  || 6 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
| (4989) Joegoldstein ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4990) Тромбка (Trombka) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4991) Hansuess ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4992) Кальман (Kálmán)||  || 25 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4993) Cossard || 1983 GR || 11 апреля 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (4994) Кисала (Kisala) ||  || 1 сентября 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4995) Гриффин (Griffin) || 1984 QR || 28 августа 1984 || Паломар || S. R. Swanson
|-
| (4996) Вейсберг (Veisberg) ||  || 11 августа 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4997) Ксана (Ksana) || 1986 TM || 6 октября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4998) Кабасима (Kabashima) || 1986 VG || 5 ноября 1986 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4999) MPC || 1987 CJ || 2 февраля 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5000) IAU ||  || 23 августа 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|}